kalmük nyelv
 kalmük nép
 Kalmükföld
 
 kalmük ábécé